Lupin poate fi:

 Lupin, varietate de plante folosite ca aliment sau nutreț
 Remus Lupin, personaj fictiv din seria de cărți Harry Potter scrisă de J.K. Rowling
 Arsène Lupin, personaj literar fictiv, creat de scriitorul francez Maurice Leblanc în povestirea L'Arrestation d'Arsène Lupin